Broteas is in de Griekse mythologie de zoon van Tantalos en Dione en de broer van Pelops en Niobe.

In het vijfde boek van de Metamorfosen van Ovidius is te lezen dat het boksende tweelingpaar Broteas en Ammon vielen door het zwaard van Phineus, de oom en verloofde van Andromeda.

Stamboom

Externe links
 Vertaling van boek 5 van Ovidius' Metamorfosen door H.J. Scheuer (1923) op koxkollum.nl

Mens in de Griekse mythologie